Michael Klein (1951), Braziliaans zakenman
 Michael Klein (1959), Roemeens voetballer
 Michael Klein (1965), Duits voetballer
 Michael Klein (1988), Duits racepiloot